Бригита Вуяк(-Претцшнер) (девичья фамилия Кюнзель) (; ) — восточно-германская прыгунья в длину, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Незадолго до Олимпиады вышла замуж за бегуна на средние дистанции Волкера Вуяка ().

На Олимпиаде в Москве Вуяк завоевала серебряную медаль с личным рекордом 7,04 м, уступив советской прыгунье Татьяне Колпаковой (7,06 м). Бронзовую медаль выиграла другая советская спортсменка Татьяна Скачко (7,01 м).

Примечания 

Прыгуны в длину ГДР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года